Алексе́й Богомо́лов:
 Богомолов, Алексей Алексеевич (род. 1956) — советский и российский журналист и писатель, хоккеист, телеведущий.
 Богомолов, Алексей Максимович (1909—1988) — Герой Советского Союза.
 Богомолов, Алексей Сергеевич (1927—1983) — советский историк философии и переводчик.
 Богомолов, Алексей Фёдорович (1913—2009) — советский радиотехник, Герой Социалистического Труда.